Alhambra – twierdza mauretańskich kalifów
 Seat Alhambra – samochód osobowy
 Alhambra – gra planszowa
 Alhambra – teatr music-hallowy w Warszawie, działający w 1933 roku
 Alhambra – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha

Geografia Stanów Zjednoczonych
 Alhambra – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Alhambra – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Gmina Alhambra (ang. Alhambra Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Madison